Ва́хмистров — русская фамилия.

 Вахмистров, Владимир Сергеевич (1897—1972) — авиаконструктор.
 Вахмистров, Глеб Борисович (1920—1994) — лётчик-испытатель, Герой Советского Союза.